Рокплан:
 Рокплан, Камиль Жозеф Этьен (1800—1850) — французский живописец.
 Рокплан, Нестор (1805—1870) — французский журналист и театральный директор.